Уо́лтер Чарльз Дэнс (, род. 10 октября 1946, Реддитч, Вустершир, Англия) — британский актёр, сценарист, режиссёр, продюсер. Офицер ордена Британской империи (OBE) с 2006 года. Наиболее известен благодаря роли Тайвина Ланнистера в телесериале канала HBO «Игра престолов». Озвучивал Эмгыра вар Эмрейса в компьютерной игре «Ведьмак 3: Дикая Охота».

Биография 
Дэнс родился в Реддитче, (графство Вустершир, Англия, Великобритания), в семье инженера-строителя. Отец, Уолтер Дэнс, умер, когда Чарльзу было четыре года, и он вместе с матерью переехал в Плимут. В Плимутской школе искусств (), а затем в арт-школе в Лестере изучал дизайн и фотографию, однако впоследствии выбрал карьеру актёра.

Дэнс впервые появился на экране в 1974 году, однако широкая известность пришла к нему только 10 лет спустя, после того как он сыграл главную роль в телесериале 1984 года «Драгоценность в короне».

Он также участвовал в других британских телепостановках, таких как «Призрак Оперы» (1990), «Ребекка» (1997), «Хроники Конан Дойла: Дело о Кровавой комнате» (2000), «Детектив и привидение» (2000—2001), «Бархатные пальчики» (2005) и «Холодный дом» (2005). За роль в последнем он был номинирован на премию «Эмми». Также участвовал в фильме «Чужой 3» в роли доктора Клеменса.

Дэнс сыграл роль лорда Витинари в телевизионной адаптации книги Терри Пратчетта «Держи марку!» Фильм вышел на экраны в 2010 году.

В июле 2010 года было подтверждено, что Дэнс сыграет роль Тайвина Ланнистера в телесериале HBO «Игра престолов», экранизации «Песнь Льда и Огня» писателя Джорджа Мартина. Дэнс был приглашён на эту роль продюсерами во время съёмок в кинофильме «Ваше высочество» в Белфасте.

Одной из первых ролей Дэнса на большом экране стала роль Клауса — подручного главного отрицательного персонажа в картине 1981 года «Только для ваших глаз» из серии фильмов о Джеймсе Бонде. Одна из его недавних работ — роль русского олигарха Александра Боринского в фильме 2010 года Paris Connections.

В 2014 году озвучил проморолик XXII зимних Олимпийских игр (в Сочи), показанный на BBC.

Сценарии и режиссёрские работы 
Дебютный для Чарльза Дэнса как сценариста и режиссёра фильм «Дамы в лиловом» вышел в 2004 году. В фильме снимались такие известные актрисы как Джуди Денч и Мэгги Смит.

Личная жизнь 
Был женат на Джоанне Дэнс (урождённая Джоанна Хейторн) с 1970 года по 1 февраля 2004 года. Имеет двух детей от этого брака: сына Оливера (р. в 1974) и дочь Ребекку (р. в 1980). После развода короткое время встречался с актрисой Софией Майлс.

В сентябре 2010 года обручился со скульптором Элеанор Бурман. В марте 2012 года у них родилась дочь Роуз, однако позднее пара рассталась.

Избранная фильмография

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в драматическом сериале
Киноактёры Великобритании